Spojení písmen O a S může mít různé významy:

OS 
 bývalá SPZ okresu Ostrava-město
 SPZ chorvatského města Osijek
 operační systém
 odbory, též odborový svaz
 Open Service – jedna ze služeb navigačního systému Galileo
 okresní soud
 obchodní sdělení
 organizační složka

Os 
příjmení
 Alexander Os – norský biatlonista
 Jan van Os – nizozemský malíř

geografie
 Os (Hedmark) – obec v norském kraji Hedmark
 Os (Hordaland) – obec v norském kraji Hordaland

ostatní
 chemická značka prvku osmium
 označení osobního vlaku

os 
 latinské a lékařské označení pro kost a ústa
 per os – ústy (vyšetření nebo podání přípravku)
 osetština – dvojpísmenný kód pro jazyk dle ISO 639

Externí odkazy 
 
 
 

Zkratky